Горсть (горстка, горсточка) — многозначный термин.

 Горсть — в наиболее известном смысле ладонь, сложенная в виде временного вместилища так, чтобы ею можно было удержать, захватить или зачерпнуть что-либо; также количество того, что удерживается в горсти. В переносном смысле - незначительное количество чего-либо.
 Горсть — счётная единица для льна и пряжи, использовавшаяся на Руси.
 Горсть — количество стеблей растений, захватываемое жнецом в руку и срезаемое им в один взмах серпа.
 Горсть — сборник стихов Фёдора Фоломина.

См. также 
 Горст (значения)

Примечания